Zariņš (diminutiv form af navneordet "zars" – gren) er et lettisk efternavn.

Efternavnet kan henvise til:

 Marģeris Zariņš – komponist og forfatter
 Rihards Zariņš – grafisk kunstner
 Kārlis Zariņš (forfatter) – forfatter
 Kārlis Reinholds Zariņš – diplomat
 Juris Zariņš – amerikansk-lettisk arkæolog og professor